Макголдрик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макголдрик, Дэвид (англ. David James McGoldrick; 29 ноября 1987, Ноттингем, Англия) — ирландский футболист английского происхождения.
 Макголдрик, Эдди (англ. Edward John Paul «Eddie» McGoldrick, род. 30 апреля 1965 в Ислингтоне, Большой Лондон, Англия, Великобритания) — ирландский профессиональный футболист.